Bušek, také Buško, (staročesky Bussek, Busco) je české nebo slovenské jméno (zdrobnělina z Bohuslav):

 křestní/vlastní jméno
 Bušek z Velhartic (1318–1337), šlechtic a důvěrník Karla IV.
 Bušek Linhartův (Busco Leonardi; † 1350-1353), římskokatolický kněz, první ředitel stavby chrámu sv. Víta v Praze

příjmení
 Petr Bušek (1824–1894), český řezbář, zakladatel řezbářského závodu na Huse
 Dominik Bušek (1855–1935), český řezbář, syn a pokračovatel Petrův
 Jan Bušek (1954–1995), český fotbalista
 Jiří Bušek (* 1955), český rockový kytarista
 Karel Bušek, známý jako Bohdan Kaminský (1859–1929), český básník, starší syn Petrův
 Konstantin Bušek (1861–1938), český řezbář a ilustrátor, mladší syn Petrův
 Vratislav Bušek (1897–1978), český právník, profesor církevního práva

 vlastnické označení
 Buškův hamr

Externí odkazy